Фене:
 Фене — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.
 Фене — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор.